La Casa Felip és un edifici modernista situat al carrer Ausiàs Marc, número 16-18, al districte de l'Eixample de Barcelona. Va ser dissenyat per l'arquitecte Telm Fernández i Janot el 1905, tot i que no es va començar a construir fins al 1911, acabant-se l'obra el 1913. És considerat una de les millors mostres del modernisme abarrocat.

En un principi, l'immoble era la residència de la família Felip, qui en va encarregar la construcció i en dona la denominació actual. Posteriorment seria declarat bé cultural d'interès local per l'Ajuntament de Barcelona.

Es troba gairebé al costat de la Casa Manuel Felip, del mateix arquitecte, situada al carrer Ausiàs Marc, número 20.

Descripció 
En aquest edifici trobem una façana plana de pedra, amb composició simètrica i obertures verticals molt similars, sense tribuna ni cap altre element que adopti un cert protagonisme. És flanquejada per dos cossos lleument sobresortints que ressegueixen tot l'alçat i acaben en un aparatós coronament que els emfasitza i que enllaça amb la barana del terrat, amb les mateixes formes pesadament sinuoses que apareixen als marcs i a les bases dels balcons i també a les baranes, totes de ferro.

Referències 

Edificis modernistes de Barcelona
Edificis de l'Eixample de Barcelona
Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona
Carrer d'Ausiàs Marc